Marcien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Marcien est un prénom masculin désuet, fêté à différentes dates selon le saint auquel il est fait référence (cf. infra), généralement le 25 août ou le 2 novembre. En fait, il peut correspondre à deux noms latins différents : Marcianus et Martianus.

Marcien est aussi un patronyme.

Adjectif
Marcien, marcienne sont des adjectifs relatifs à l'évangéliste Marc ou à l'évangile de Marc.

Personnalités 
 Marcien, jurisconsulte romain du , l'un des auteurs du Digeste.
 Marcien (), empereur byzantin de 450 à 457.
 Marcien Capella (), ou Martianus Capella, auteur latin.
 Marcien d'Héraclée (), géographe grec.
 Marcien (), neveu de Justin II, général byzantin.
 Marcien ou Marcel, saint populaire et évêque de Tarentaise (fin du ).

Saints des  Églises chrétiennes 
  (), disciple de l'apôtre Pierre, premier évêque supposé de Syracuse en Sicile, martyr par les Juifs ; célébré le 30 octobre. 
 Marcien de Tortone (? - 6 mars 120), martyr, premier évêque  et patron de la ville de Tortone. Sa fête est le 6 mars. 
 Marcien d'Égypte ( ou ), avec Irène et Pammon (ou Pambo), Nicandre (ou Nicanor), Apollonius, Léonide, Arrios, Gorgios, Hyperechios, Selinias, martyrs en Égypte ; célébrés le 5 juin.
 Marcien de Cyr (), ou Marcianus, moine né à Cyr près de Hiérapolis de Syrie s'établissant ermite dans le désert voisin, auteur de CPG 3885-3890. Célébré le 2 novembre.
 Marcien d'Apt († 488 ?) ou Martian, né à Saignon dans le Vaucluse, abbé du monastère d'Apt, célébré le 25 août.

Références